Ass Worship ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Regisseurs Jules Jordan und des Studios Evil Angel. Der erste Teil kam 2001 heraus. Bis zum Jahr 2019 wurden 17 Teile der Serie gedreht. Es werden vorrangig Analsex-Szenen im Gonzo-Stil gezeigt.

Die Serie hat mehrere AVN Awards gewonnen etwa als Best Anal-Themed Feature und Best Anal-Themed Series. Einzelne Filme der Serie haben ebenfalls AVN-Nominierungen erhalten.

Darsteller 
 Ass Worship (2001): Belladonna, Jade Marcela, Kaylee, Jewel De’Nyle, Sandy Knight,
 Ass Worship 2 (2002): Belladonna, Amber Michaels, Ryan Conner, Aurora Snow, Shyla Stylez
 Ass Worship 3 (2002): Ryan Conner, Alaura Eden, Linda Friday, Gauge, Jeanie Rivers
 Ass Worship 4 (2003): Ayana Angel, Linda Friday, Katja Kassin, Olivia O’Lovely, Austin O'Riley
 Ass Worship 5 (2003): April Flowers, Kaylynn, Tiffany Mynx, Olivia O’Lovely, Lauren Phoenix, Mika Tan
 Ass Worship 6 (2004): August Night, Vanessa Blue, Jada Fire, Gia Paloma, Jayna Oso, Katja Kassin
 Ass Worship 7 (2005): Flower Tucci, Brooke Haven, Katsuni, Vanessa Lane, Gia Paloma, Lauren Phoenix
 Ass Worship 8 (2005): Kami Andrews, Mary Anne, Lanny Barbie, Georgia Peach, Tiffany Rayne, Terri Summers
 Ass Worship 9 (2006): Mia Banggs, Eve Lawrence, Tory Lane, Naomi, Sandra Romain, Shyla Stylez, Velicity Von, Tyla Wynn
 Ass Worship 10 (2007): Aubrey Adams, August Night, Julia Bond, Jenny Hendrix, Brianna Love, Annette Schwarz
 Ass Worship 11 (2009): Lisa Ann, Jenny Hendrix, Phoenix Marie, Kristina Rose, Sara Sloane, Alexis Texas
 Ass Worship 12 (2010): Jynx Maze, Asa Akira, Ava Rose, Angel Vain, Katie Summer, Amy Brooke, Mariah Milano
 Ass Worship 13 (2011): Phoenix Marie, Jada Stevens, Jynx Maze, Kristina Rose, Kelly Divine, Krissy Lynn, Franceska Jaimes, Nacho Vidal
 Ass Worship 14 (2012): Remy LaCroix, AJ Applegate, Jada Stevens, Mischa Brooks, Sheena Shaw, Rachel Starr, Nikki Delano
 Ass Worship 15 (2014): Maddy O’Reilly, Kagney Linn Karter, Anikka Albrite, Jada Stevens, Kimmy Olsen, Ashley Fires
 Ass Worship 16 (2015): Anikka Albrite, Mia Malkova, Gabriella Paltrova, Amirah Adara, Bella Bellz, Klara Gold
 Ass Worship 17 (2019): Lana Rhoades, Abella Danger, Savannah Bond, Kissa Sins, Markus Dupree, Jules Jordan, Steve Holmes

Auszeichnungen 
 2003: AVN Award – Best Anal-Themed Series
 2004: AVN Award – Best Anal-Themed Series
 2004: AVN Award – Best Anal-Themed Feature – Ass Worship 4 – Jules Jordan/Evil Angel Productions
 2005: AVN Award – Best Anal-Themed Series
 2006: AVN Award – Best Anal-Themed Feature – Ass Worship 7 – Jules Jordan/Evil Angel Productions
 2006: AVN Award – Best Tease Performance – Katsuni – Ass Worship 7
 2007: XRCO Award – Best Gonzo Series
 2008: AVN Award – Best Anal-Themed Release – Ass Worship 10 – Jules Jordan/Evil Angel Productions
 2010: AVN Award – Best Anal-Themed Release – Ass Worship 11 – Jules Jordan/Evil Angel Productions
 2015: XBIZ Award  – Gonzo Release of The Year – Ass Worship 15

Weblinks 
 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film